Huyang (kinesiska: 湖阳, 湖阳乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 160 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huyang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bowang,  km norr om Huyang. I omgivningarna runt Huyang växer i huvudsak barrskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina